Куинз-колледж ( или ) — название ряда высших учебных заведений в англоязычных странах. Буквальный перевод: «Колледж королевы» в первом случае и «Колледж королев» — во втором. Нью-Йоркский Куинз-колледж () получил название от нью-йоркского района Куинс.
 Куинз-колледж (Оксфордский университет)
 Куинз-колледж (Кембриджский университет)
 , США
 , Австралия
 , Канада